Фернс — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Уэксфорд.
 Фернс — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд.
 Фернс, Линдон — южноафриканский пловец.

См. также
 Ферн